В Соединённых Штатах насчитывается 2 округа с названием Чейс ():
 округ Чейс — штат Канзас
 округ Чейс — штат Небраска
 См. также 
 Чейз